ДЭГ:
 Двумерный электронный газ
 Диэтиленгликоль